Start the Revolution Without Me – titolo originale del film del 1970 Fate la rivoluzione senza di noi.
 Start the Revolution Without Me – titolo alternativo della ristampa dell'album The Future Is Medieval, del gruppo inglese Kaiser Chiefs.